Francisco Garcia (ator)
 Francisco Garcia (jornalista)
 Francisco Garcia (político)

Desambiguação